Дэва — многозначный термин.

Мифология 
 Дэва — божество в буддизме.
 Дэва — авестийское мифическое существо.
 Дэва — божество в индуизме.

География 
 Дэва — историческая область в Японии.
 Дэва — горы на острове Хонсю в Японии.

Другое 
 Дэвы — мифический народ Шри-Ланки.

См. также 
 Дэв
 Дэви
 Дева
 Деви
 Див